Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился с 10 по 13 декабря 2015 в городе Глазго.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2016, который проводился в апреле 2016 в городе Карлстад (Швеция).

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории) команда в составе Брюс Моуэт / Джина Эйткен, победившая в финале команду Грант Харди / Abigail Brown. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды John Duff / Хейли Дафф и Ли Макклири / Джудит Макклири.

Составы команд 

(источник:)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
12 декабря, 17:30

Плей-офф 

Полуфиналы. 13 декабря, 10:00

Финал. 13 декабря, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2016

Спорт в Шотландии в 2015 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Декабрь 2015 года
Спортивные соревнования в Глазго